Traun (stad), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
 Traun (rivier), een zijrivier van de Donau in Oostenrijk